Okręty US Navy o nazwie USS "Yucca":

 Pierwszy "Yucca" (1864) był parowcem o kadłubie drewnianym, który został zbudowany pod koniec wojny secesyjnej
 Drugi "Yucca" (AT-32) był projektowanym holownikiem, został przemianowany na "Napa" zanim rozpoczęto budowę stępki.
 Trzeci "Yucca" (IX-214) to tankowiec, dawniejszy SS "Utacarbon" służący na Pacyfiku w latach 1945-1946
Yucca